Ampanihy – città del Madagascar
 Ampanihy – comune del distretto di Mahabo, Madagascar
 Ampanihy – comune del distretto di Miandrivazo, Madagascar